Folke Skoog (1908-2001), physiologiste végétaliste suédois.
 Myer Skoog (1926-2019), joueur américain de basket-ball.
 Niklas Skoog (1974-), footballeur suédois.

Voir aussi 
 Le milieu de Murashige et Skoog, un milieu de culture.